Hospital de Bellvitge'' può riferirsi a:

 Hospital Universitari de Bellvitge – ospedale di Hospitalet de LlobregatHospital de Bellvitge''' – stazione della metropolitana di Barcellona